Požega – capoluogo della regione di Požega e della Slavonia in Croazia
 Požega – città e municipalità del distretto di Zlatibor in Serbia
 Comitato di Požega – comitato del Regno d'Ungheria
 Sangiaccato di Požega – sangiaccato dell'Impero ottomano